Pekka Kuusisto ist der Name folgender Personen:

* Pekka Kuusisto (Eishockeyspieler) (* 1945), finnischer Eishockeyspieler 
 Pekka Kuusisto (Violinist) (* 1976), finnischer Violinist